Guys and Dolls (musical), obra de teatre musical de 1950 amb música i lletra de Frank Loesser i llibret de Jo Swerling i Abe Burrows
 Guys and Dolls (Ells i elles en català), pel·lícula de 1955 dirigida per Joseph L. Mankiewicz i basada en l'obra de teatre